Jani Virtanen ist der Name folgender Personen:

* Jani Virtanen (Eishockeyspieler) (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
 Jani Virtanen (Fußballspieler) (* 1988), finnischer Fußballspieler